Драча може бити:

 Драча (биљка), жбунаста биљка из породице -{Rhamnaceae}-.
 Драча (Крагујевац), насеље у Србији, у Шумадијском округу код Крагујевца.
 Драча (презиме), српско презиме са подручја северне Далмације.

Види још 
 Драчево
 Драчевица
 Драч
 Драч (тема)